Submarino
 Submarino (bebida)
 Submarino (empresa)

Desambiguação